Die Fußball-Oberliga Hessen 1982/83 war die fünfte Spielzeit der vom Hessischen Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Hessen als Amateur-Oberliga.

Der VfR Bürstadt wurde mit fünf Punkten Vorsprung Meister vor der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt. Damit qualifizierte sich Bürstadt für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Dritter in der Südgruppe den Aufstieg verpassten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahmen die Amateure von Eintracht Frankfurt teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den Offenburger FV verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen die SpVgg Bad Homburg, die SG Bad Soden und die FVgg. Kastel 06 ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der VfB Schrecksbach aus der Staffel Nord, der RSV Würges aus der Staffel Mitte sowie Rot-Weiss Frankfurt aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der 2. Bundesliga kam der FSV Frankfurt dazu.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 272 Spielen kamen 166.900 Zuschauer ( 614 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 4.000 Viktoria Aschaffenburg – FC Erbach (18. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 80 Eintracht Frankfurt Amateure – SC Viktoria Griesheim (25. Spieltag)

Hessenmeister

Literatur 
 

1983
Fußballsaison 1982/83